Айзман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Айзман, Гарри Эдуардович (1913—1979) — американский пионер, воспитывавшийся в СССР, детский писатель, публицист.
 Айзман, Давид Яковлевич (1869—1922) — русский прозаик и драматург.
 Айзман, Николай Спиридонович (1905—1967) — чувашский драматург, актёр и режиссёр.

См. также 
 Айсман